Химэдзи или Химедзи:

 Химедзи (город) — город в японской префектуре Хёго.
 Химэдзи (княжество) — феодальное княжество в Японии периода Эдо.
 Замок Химэдзи — японский замок, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.